Danesh (persisch: دانش; DMG: Dāneš; deutsch: „Wissen“)  ist der Titel sieben verschiedener persischsprachiger Zeitschriften:

 Danesh (wissenschaftliche Zeitschrift), 1882, Teheran
 Danesh (Frauenzeitschrift), 1910–1911, Teheran
 Danesh (Literaturzeitschrift), 1919, Maschhad
 Danesh (Bildungszeitschrift), 1945, Teheran
 Danesh (Kulturzeitschrift), 1949–1955, Teheran
 Danesh (Jahrbuch für Geschichte und Literatur), ab 1974, Srinager
 Danesh (Kultur- und Literaturzeitschrift), seit 1985, Islamabad